Smokvica, naselje i općina na Korčuli
 Smokvica (Pag), gradsko naselje grada Paga, na otoku Pagu
 Smokvica (otok), otok kod Primoštena
 Donji Vlašnik (Smokvica), otočić u otočju Vrhovnjaci, na pola puta između Lastova i Mljeta
 Smokvica Krmpotska, naselje kod Klenovice